Юніон (, )

Топонім

Юніон — назва вісімнадцяти округів
 Юніон — місто, штат Алабама
 Юніон — місто, штат Коннектикут
 Юніон — місто, штат Айова
 Юніон — місто, штат Кентуккі
 Юніон — місто, штат Мен
 Юніон — місто, штат Міссісіпі
 Юніон — місто, штат Міссурі
 Юніон — місто, штат Нью-Йорк
 Юніон — місто, штат Огайо
 Юніон — місто, штат Орегон
 Юніон — місто, штат Південна Кароліна
 Юніон — місто, штат Західна Вірджинія
 Юніон — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Юніон — місто в окрузі Дор, штат Вісконсин
 Юніон — місто в окрузі О-Клер, штат Вісконсин
 Юніон — місто в окрузі Пієрс, штат Вісконсин
 Юніон — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Юніон — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Юніон — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Юніон — селище, штат Іллінойс
 Юніон — селище, штат Небраска
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Гантердон, штат Нью-Джерсі
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Нью-Джерсі
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсільванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Пенсильванія
 Юніон Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Юніон — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Юніон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Юніон — переписна місцевість, штат Вашингтон

Юніон — острів у складі архіпелагу Гренадини

Юніон — гірський льодовик у горах Елсворта (Антарктида).

Інше  
 Юніон — український регіональний телеканал, міста Макіївки.
 Юніон — професіональний бельгійський футбольний клуб.
 Юніон-Ґров — кілька населених пунктів у США.
 Юніон Джек — прапор Великої Британії.
 Юніон-коледж — приватний світський гуманітарний коледж, що розташований у місті Скенектаді, штат Нью-Йорк, США.
 Юніон Пасіфік — американський вестерн режисера Сесіла Де Мілля 1939 року.
 Юніон-Сіті — місто в окрузі Аламіда штату Каліфорнія, США.
 Юніон-Сіті — місто в окрузі Гудзон штату Нью-Джерсі, США.
 Юніон-сквер — одна з головних площ Мангеттена у Нью-Йорку, США.
 Юніон-Спрингс — місто в окрузі Буллок, штат Алабама, США.
 1585 Юніон — астероїд головного поясу, відкритий 7 вересня 1947 року.

Див. також  
 Юніонтаун
 Союз
 Унія
 Union